Кусуносэ ()— японская фамилия. Известные носители:

 Кусуносэ, Акихито (род. 1986) — японский футболист.
 Кусуносэ, Цуней (1899—1988) — губернатор префектуры Хиросима в 1946—1950 годах.
 Кусуносэ Юкихико (1858—1927) — японский государственный и военный деятель, генерал Японской Императорской армии.